Д-30 — 122-мм гаубиця створена в Радянському Союзі
 Д-30 — сімейство авіаційних двигунів